O Campeonato Carioca de Basquete de 1950 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1950
Esporte no Brasil em 1950
1950 no basquetebol